Murray kan som auktorsförkortning betyda:

 Albert Edward Murray
 Andrew Dickson Murray
 Anna Murray
 Barbara Mitchell Murray
 David Fletcher Murray
 James Alexander Murray
 James A. Murray
 Johan Andreas Murray
 J.S. Murray
 Keith Murray
 Peter J. Murray
 Robert G.E. Murray
 Richard Paget Murray

Robotskapade auktorsförkortningar